Bonci ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Bonci (1870–1940), italienischer Tenor
 Virginia Bonci (1949–2020), rumänische Hochspringerin